Ein Schwert (v. althochdt.: swerd) ist:
 eine Hieb- und Stichwaffe mit kurzem Griff und langer relativ breiter Klinge, siehe Schwert
 die Hieb- und Stichwaffe als gemeine Figur in der Heraldik, siehe Schwert (Heraldik) 
 ein Würdezeichen eines Kurfürsten, siehe Kurschwert
 im Schiffbau eine Vorrichtung zur Verminderung der Abdrift bzw. zur Umsetzung der Abdrift in Vortrieb, siehe Schwert (Schiffbau)
 in der Zoologie ein schwertartiger Fortsatz an Oberkiefer oder Schwanz bestimmter Fische oder dem Schwertwal, siehe Schwert (Zoologie)
 ein Teil einer Motorsäge
 bei der Metallbearbeitung eine umgangssprachliche Bezeichnung für Schlagstempel
 eine russische Kriminal-Fernsehserie, siehe Schwert (Fernsehserie)
 eine Kurzgeschichte von Yukio Mishima, siehe Schwert (Kurzgeschichte)

Schwert ist der Familienname von:

 Pius L. Schwert (1892–1941), US-amerikanischer Politiker
 Johann Schwert (1907–2013), deutscher Maurer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:

 Haus zum Schwert
 Schwerdt